

Нівиця — село в гміні Тшебель Жарського повіту Любуського воєводства
 Нівиця — село в гміні Дещно Ґожовського повіту Любуського воєводства